De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2003 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 12 oktober 2003 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Valentino Rossi werd voor de derde keer op een rij gekroond tot MotoGP-kampioen met een overwinning in de race. Dani Pedrosa werd gekroond tot 125 cc-kampioen, ook met een overwinning in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Maleisië